Приз среди смешанных пар на Открытом чемпионате Франции по теннису разыгрывается с 1902 года. До начала «Открытой эры» современного тенниса теннисисты выявляли лучших в рамках чемпионата Франции.

В 1915-19 и в 1940-45 годах турнир не проводился.

Финалы турнира

Открытая эра

Чемпионат Франции

Национальный чемпионат Франции

Ссылки 
 Список чемпионов на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата Франции по теннису
Международные турниры